Jaren 50 verwijst naar het zesde decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
50-59
150-159
250-259
350-359
450-459
550-559
650-659
750-759
850-859
950-959
1050-1059
1150-1159
1250-1259
1350-1359
1450-1459
1550-1559
1650-1659
1750-1759
1850-1859
1950-1959